Парламентские выборы в Финляндии (1924) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1-2 апреля 1924 года.

Результаты выборов

Примечания 

2
1924 год в Финляндии
Финляндия
1924